Соломон — Цар давньої держави Ізраїль, біблійний персонаж

Прізвище 
 Вілл Соломон (*1978) — американський професійний баскетболіст.
Манор Соломон (*1999) - ізраїльський футболіст
 Дамано Соломон (*1994) — ямайський футболіст.
 Джаррін Соломон (*1986) — тринідадський легкоатлет, олімпійський медаліст.
 Ребекка Соломон (1832—1886) — англійська художниця.
 Іван Соломон — громадський і політичний діяч Канади
 Сьюзен Соломон ( 1956) — американський атмосферний хімік і кліматолог, всесвітньо визнана лідерка в галузях наук про атмосферу, в особливості за її внесок у розуміння причин утворення антарктичної озонової діри.

У мистецтві 
 «Цар Соломон: Наймудріший з мудрих» — фільм 1997 року. Екранізація історії життя біблійного персонажа Соломона.

Соломон — місто, штат Канзас
 Соломон — переписна місцевість, штат Аризона